Reh peut désigner :

Patronymes 

 Alina Reh (née en 1997), une athlète allemande.
 Francis Frederick Reh (1911-1994), prélat américain de l'Église catholique.
 Theodor Reh (1801-1868), homme politique hessois.

Autres 
 le reh, une lettre de l'alphabet arménien
 Reh, un village du Cameroun

Homonymie de toponyme